Серге́й Дуна́ев:
 
 Дунаев, Сергей Илларионович (1903—1971) — Герой Советского Союза.
 Дунаев, Сергей Фёдорович (род. 1946) — российский химик, доктор химических наук, профессор.